Setlakwe est un nom de famille québécois d'origine arménienne notamment porté par :

Patronyme 
 , femme politique provinciale québécoise, fille de Raymond ;
 Raymond Setlakwe (1928-2021), homme politique provincial québécois.

Entreprises 
 Setlakwe, fabricant de meubles québécois basé à Thetford Mines.

Homonymie de patronyme